H1:
 H1 — детектор элементарных частиц на коллайдере HERA в DESY (Гамбург, Германия), работавший в 1992—2007 годах
 H1-гистаминовый рецептор — вид рецепторов гистамина
 Гаплогруппа H1 (мтДНК) — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека, потомок гаплогруппы H
 Hummer H1 — гражданский внедорожник на основе M998 Humvee, выпускался в 1992—2006 годах
 Hyundai H-1 — LCV/минивэн широкого спектра применения корейского концерна Hyundai Motor Company